Kuřátka mohou být:
 zdrobnělina množného čísla podstatného jména kuře

houby
 Kuřátka (Ramaria) – rod stopkovýtrusých hub
 Kuřátka – nářečně liška obecná, houba z čeledi liškovitých
 Kuřátka – nesprávné (či lidové) označení houby krásnorůžku lepkavého (Calocera viscosa)

ostatní
 Plejády – česky Kuřátka, hvězdokupa v souhvězdí Býka
 Kuřátka (pořad) – dětský televizní pořad

Externí odkazy